Debauche
 
 Pierre Debauche